POS – dispositivo elettronico che permette di pagare tramite carte di credito, di debito o prepagate

Sigle 
 Pain of Salvation – gruppo musicale svedese
 Piano operativo di sicurezza – documento redatto da un datore di lavoro come valutazione dei rischi 
 Polycystic ovary syndrome – sindrome dell'ovaio policistico

Codici 
 POS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Piarco, Port of Spain (Trinidad e Tobago)
 pos – codice ISO 639-3 della lingua popoluca di Sayula
 POS – codice ISO 3166-2:TT di Port of Spain (Trinidad e Tobago)

Altri progetti